Pinder ist der Familienname folgender Personen:

 Demetrius Pinder (* 1989), bahamaischer Leichtathlet
 Eduard Pinder (1836–1890), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Enrique Pinder (* 1966), panamaischer Boxer
 Holm Pinder (* 1971), deutscher Fußballspieler und -trainer
 John J. Pinder junior (1912–1944), amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg
 Julius Pinder (1805–1867), preußischer Politiker
 Lucy Pinder (* 1983), britische Schauspielerin und Model
 Mike Pinder (* 1941), englischer Rockmusiker
 Moritz Pinder (Moritz Eduard Pinder; 1807–1871), deutscher Bibliothekar
 Patrick Christopher Pinder (* 1945), Erzbischof von Nassau
 Ulrich Pinder (um 1500), Nürnberger Arzt und Verleger
 Wilhelm Pinder (1878–1947), deutscher Kunsthistoriker

Pinder ist der Name folgender Örtlichkeiten:
 Pinder Barracks, eine nach John J. Pinder junior benannte Kaserne in der mittelfränkischen Stadt Zirndorf
 Pinder Gully, Schlucht auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Pinderpark, eine Siedlung in Zirndorf an der Stelle der aufgelassenen Pinder Barracks

Siehe auch:
 Pindter
 Pinter
 Pindar (Begriffsklärung)